Любо́вь Миха́йловна Гаккебуш () (14 (26) сентября 1888, Немиров — 28 мая 1947, Киев) — украинская советская театральная актриса, педагог и переводчик. Народная артистка Украинской ССР (1943). Сестра Михаила и Валентина Гаккебушей, мать Валерия Гаккебуша.

Биография 

Родилась в дворянской семье. Училась в Институте благородных девиц в Киеве, на Высших женских курсах и в студии Камерного театра в Москве. 

На профессиональной сцене с 1917 года, сценическую деятельность начала в Украинском национальном театре (1917-1918), затем в Первом театре УССР имени Шевченко в Киеве (1919-1921), во Втором театре УССР имени Франко в Виннице (1921-1922). Играла в театре Леся Курбаса «Березиль» в 1922-1926 годах до переезда в Харьков. 

В 1926-1928 в Одесском театре имени Октябрьской революции , в 1928-1933 в Харьковском Краснозаводском театре, после его перевода в Сталино (Донецк) работала в Донецком театре (1933-1938).

В 1938-1941 вновь в Одесском театре имени Октябрьской революции. 

Во время войны примкнула к труппе Харьковского украинского театра имени Шевченко в эвакуации (1941-1944). Член КПСС с 1943 года.

После 1944 поселилась в Киеве и сосредоточилась на переводческой деятельности в Киевском театральном институте.

Репертуар 
Наиболее ярко талант актрисы раскрылся в ролях классического репертуара: Иокаста («Царь Эдип» Софокла), леди Макбет («Макбет» Шекспира), фру Альвинг («Привидения» Ибсена), Гурмыжская («Лес» Островского), Йоргис («Северные богатыри» Ибсена), Васса («Васса Железнова» Горького), Нериса («Оргия» Леси Украинки). Исполняла роли и в пьесах современных драматургов: Любовь Яровая («Любовь Яровая» Тренёва), Клара («Страх» Афиногенова), Гильда («Песня о Свичке» Кочерги), Таланова («Нашествие» Леонова), Ярославна («Яблоневый плен» Днепровского).

Автор переводов на украинский язык Мольера, Горького («Мещане»), Тренёва, Афиногенова, Ромашова.

Примечания

Литература 
 Єрмакова Н. П. Акторська майстерність Любові Гаккебуш. — : Наукова думка, 1979. — 123 с.

Переводчики прозы и драматургии на украинский язык
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Персоналии:Одесский украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Василько — Гаккебуш
Похороненные на Лукьяновском кладбище
Члены КПСС